Crerar ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Crerar (1888–1965), kanadischer General
 Thomas Crerar (1876–1975), kanadischer Politiker
 Duncan MacGregor Crerar (1836–1916), schottischer Dichter
 John Chippewa Crerar (1827–1889), US-amerikanischer Unternehmer und Philanthrop
 Peter Crerar (1785–1856), schottisch-kanadischer Ingenieur